

Biografia

È membro dell'Academic Journal, rivista di studi religiosi dell'International Cultic Studies Association (ICSA),
e del SIPR (Società Italiana di Psicologia della Religione). È altresì direttrice del Sectes, Religion, Spirituality Counseling Center di Roma.
È stata membro del Consiglio Nazionale del GRIS, Gruppo di Ricerca e di Informazione sulle Sette.

È autrice di vari articoli sulle sette e sulle forme di condizionamento mentale ripresi anche da diversi e importanti studiosi di altri paesi..

La Di Marzio ha contribuito alla stesura dell'enciclopedia "Religioni del mondo: una esaustiva enciclopedia di credenze e pratiche", come anche della "Enciclopedia delle religioni in Italia".

Articoli e pubblicazioni
 2000, Plagio o carisma nei gruppi settari?Leader for Chemist, anno XI, N.10, 2000, p. 20 -23
 2000, Il Controllo mentale nei NMR e l'American Psychological Association, di Alberto Amitrani e Raffaella Di Marzio, pubblicato in inglese in Cults & Society: An Internet Journal, Vol 1, No.1, 2001 e in Cultic Studies Journal: Psychological Manipulation and Society, AFF, Volume 17, 2000, p. 101-121;
 2000, "Mind Control" in New Religious Movements and the American Psychological Association, di Alberto Amitrani e Raffaella Di Marzio, in Cults & Society: An Internet Journal, Vol 1, No.1, 2001 e in Cultic Studies Journal: Psychological Manipulation and Society, AFF, Volume 17, 2000, p. 101-121;
 2002, La Missione-Luigia Paparelli. In Religions of the World. A Comprehensive Encyclopedia of beliefs and practices, J. Gordon Melton e Martin Baumann Editors, A B C CLIO, Santa Barbara, California;
 2004, Movimenti cattolici di Frangia in Italia: dalla missione divina di Basilio Roncaccia a Luigia Paparelli. In M. Aletti & G. Rossi (Eds.), Identità religiosa, pluralismo, fondamentalismo (pp. 161–167). Torino: Centro Scientifico Editore;
 2005. Il docente di religione nel labirinto delle “nuove fedi”. Criteri per orientarsi nel mondo delle nuove spiritualità. In Sette Religioni spiritualità.  Atti del Convegno Nazionale a cura del Centro Studi dello Snadir, (pp. 85–105). Modica (Rg): Adierre Editrice;
 2006. Il movimento “Restaurazione dei Dieci Comandamenti di Dio”: le derive di un culto mariano radicato nel cuore del continente africano”. In M. Aletti, D. Fagnani, G. Rossi,  Religione: cultura, mente e cervello. Nuove prospettive in Psicologia della religione/Religion: culture, mind and brain. New perspectives in Psychology of religion (pp. 329–336). Torino: Centro Scientifico Editore.
 2006, Introvigne M. & Zoccatelli P. (eds). Le religioni in Italia, con la collaborazione di Raffaella Di Marzio - Andrea Menegotto - Nelly Ippolito Macrina - Veronica Roldan.  Leumann (Torino): Elledici - Gorle (Bergamo): Velar.
 2007, Quale liberazione offrono le nuove religiosità? Alcune esemplificazioni. In G.A. Faccioli,  La Donna vestita di sole e il drago rosso (Ap. 12,1.3) (pp. 321–346). Padova: Edizioni Messaggero;
2008, Di Marzio R. - Introvigne M. (2008). ABC dei Nuovi Movimenti Religiosi, Torino: Edizioni San Paolo, 2008. ISBN 88-2156-317-0;
2009, La relazione carismatica nei nuovi movimenti religiosi: attaccamento e paura dell'abbandono. In G. Rossi & M. Aletti (Eds.), Psicologia della religione e teoria dell'attaccamento (pp. 135–145). Roma: Aracne. ISBN 978-88-548-2468-3;
2009, Religiosità e nuove tecnologie, così lontane così vicine. Dossier allegato a Insegnare Religione, N. 2/2009-2010 novembre-Dicembre, p. 29-36, Leumann (Torino): Elledici;
2010, Nuove religioni e sette. La psicologia di fronte alle nuove forme di culto. Roma: Edizioni Scientifiche Ma.Gi.ISBN 978-88-7487-027-1;
2010,La Missione-Luigia Paparelli. In Religions of the World: Second Edition.A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, J. Gordon Melton e Martin Baumann Editors, A B C CLIO, Santa Barbara, California. ISBN 978-1-59884-203-6, vol. IV, pp. 1918–1919;

Note

Voci correlate 
 Libertà religiosa
 New Age
 Religione
 Setta religiosa

Altri progetti

Collegamenti esterni